Schlangenholz ist eine nicht eindeutige deutsche Bezeichnung für mehrere verschiedene Pflanzengattungen oder -arten bzw. deren Holz. Am häufigsten wird die Bezeichnung verwendet bei 
 Vertretern der Gattung Brosimum aus der Familie der Maulbeergewächse, deren besonders strukturiertes und extrem hartes Holz beispielsweise im Musikinstrumentenbau verwendet wird, insbesondere:
 Brosimum guianense

Zuweilen verwendet wird der Name aber auch bei 
 der Gattung Strychnos aus der Familie der Brechnussgewächse, etwa:
 Gewöhnliche Brechnuss (Strychnos colubrina)
 Bois de serpent, Serpent wood, auch Zebra- oder Marmorholz Zygia racemosa (Syn.: Marmoroxylon racemosum und Pithecellobium racemosum)  
 allerdings werden auch noch andere Hölzer als Schlangenholz bezeichnet, etwa diejenigen einiger Acacia-Arten; wie Acacia xiphophylla und Acacia intorta u. a.
 oder einige Cecropia-Arten wie Cecropia peltata, Cecropia palmata u. a.

weiterhin bei folgenden nicht baumförmigen Arten: 

 Indische Schlangenwurzel (Rauvolfia serpentina) aus der Familie der Hundsgiftgewächse 
 Colubrina spp., Colubrina texensis u. a.
 Condalia spp., einige Arten